Capital ou capitale peut désigner :

Économie 
Le capital sous toutes ses formes :
 Capital humain
 Capital immatériel
 Capital productif
 Capital-savoir
 Capital d'infrastructure
 Capital naturel (écologique)
 Capital d'État
 Capital économique, également appelé capital d'une entreprise

Finance 
 Capital financier
 Capital fixe
 Capital propre
 Capitaux permanents
 Capital individuel
 Capital public
 Capital social
 Capital-investissement
 Capital circulant
 capital-développement
 Capital d'amorçage
 Capital-retournement
 Capital risque
 Capital décès en France

Œuvres  

 Le Capital de Karl Marx
 Capitale de la douleur, un recueil de poèmes de Paul Éluard paru en 1926

Sociologie 
Pierre Bourdieu définit quatre types de capitaux :
 le capital social ;
 le capital symbolique ;
 le capital économique ;
 le capital culturel.

Typographie 
 Les lettres capitales permettent entre autres d'écrire des majuscules.

Géographie 
 Une capitale est une ville où siègent les pouvoirs.
 , nom de plusieurs lieux.
 Capital Mountain, un ancien volcan situé en Alaska.
 Les Capital Towers, trois gratte-ciel résidentiels de 267 mètres en construction à Moscou.

Droit 
 Le terme peine capitale est synonyme de peine de mort.

Médias 
 Capital est une émission de télévision. 
 Capital est un magazine mensuel économique.

Musique  
 Capitale du Crime Vol.1, Capitale du Crime Vol.2, Capitale du Crime Vol. 3 sont des albums du rappeur français La Fouine.

Voir aussi 
 Péché capital